Insieme ai Pentatonix, Maldonado ha pubblicato 5 album in studio e vinto tre Grammy Awards.

Biografia 
Maldonado è nata a Fort Worth, in Texas, il 16 maggio 1992. Sua madre è di origini italiane e spagnole, mentre suo padre è messicano.

Kirstin è stata cresciuta da sua madre, Angelica Maldonado, ad Arlington. Maldonado aveva appena cinque anni, quando ha enunciato la prima volta di voler diventare una cantante. All'età di otto anni ha cantato al matrimonio di sua madre per convincerla ad iscriverla a lezione di canto. Maldonado si è anche iscritta a teatro ed è lì che ha conosciuto Mitch Grassi, futuro membro dei Pentatonix.

Maldonado ha frequentato la scuola cattolica Holy Rosary e successivamente la Martin High School. In quest'ultima scuola ha conosciuto Scott Hoying, sempre futuro membro del gruppo a cappella Pentatonix. I tre amici hanno creato un trio a cappella e hanno iniziato a ricevere attenzioni nella loro scuola attraverso cover di canzoni famose. Maldonado si è diplomata alla Martin High School nel 2010 e successivamente si è iscritta all'università di Oklahoma, ma si è ritirata per unirsi ai Pentatonix.

Vita privata 
Il 29 maggio 2016, a Parigi, si è fidanzata ufficialmente con il cantante Jeremy Michael Lewis..

Dal 2018 intrattiene una relazione con il regista e fotografo Ben Hausdorff.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni